Шивон Оуэн (; род. 4 октября 1993) — австралийская певица (сопрано) и арфистка из Аделаиды. Регулярно выступает на различных фестивалях и концертах по всей Австралии и в дальнем зарубежье. Отдаёт предпочтение преимущественно классической, кельтской и фолк-музыке, но время от времени играет и поёт джаз.

Ранняя жизнь 
Родилась 4 октября 1993 года в маленькой деревне на севере Уэльса Лланвайр-Пуллгуингилл. В ноябре 1995 года вместе со своей семьёй пербралась в Австралию. В юном возрасте Оуэн присоединилась в хору девочек Аделаиды ( и St Aloysius College) и участвовала в школьном хоре, где была ведущей солисткой. В возрасте 9 лет начала обучаться классическому вокалу. Участвовала в своём первом фестивале «Айстедвод» в возрастной категории от 9 до 13 лет.

Первые выступления 
Первое сольное выступление Оуэн состоялось в 2003 году в возрасте 10 лет, когда она выступила в театрализованном танцевальном степ-шоу Riverdance, которое получило название «Shades of Green». Оно было организовано Аделаидской организацией ирландских танцев, гастролировавшей по театрам Южной Австралии. В возрасте 12 лет она исполнила свой первый моноспектакль, исполнив традиционные ирландские песни на , собравшем аудиторию в 2500 человек В том же году она поступила в St Aloysius College и стала солисткой хора в St. Francis Xavier’s Cathedral, где пела в течение трёх лет. В августе 2007 года, в возрасте 13 лет, Оуэн сделала первое выступление на мероприятии Recitals Australia. С тех пор она там выступает каждый год.

Карьера 
В 2008 году Оуэн привлекла внимание прессы, когда она выступила на  вместе с французской певицей и арфисткой Сесиль Корбель, с которой познакомилась на Myspace. Оуэн была вдохновлена игрой Корбель на арфе и вскоре сама начала осваивать этот инструмент. Брала уроки игры у известной аделаидской певицы/арфистки Эммы Хорвуд и вскоре начала выступать на кельстких и фолк-фестивалях. Специально по заказу скрипичный мастер из Южной Австралии Тим Гастер сделал для неё 36-струнную кельтскую арфу. С этой арфой она выступила на следующих фестивалях:
  — Канберра
 National Celtic Festival — Портарлингтон, Виктория
 Australian Celtic Festival — , Новый Южный Уэльс
 Cygnet Folk Festival — , Тасмания
 Tamar Valley Folk Festival — , Тасмания
  — , Квинсленд
 Celtica Festival — , Южная Австралия
 Kapunda Celtic Festival — , Южная Австралия
 Fleurieu Folk Festival — , Южная Австралия

Выступала на различных фестивалях в период с 2009 по 2012 годы и имеет ряд премий.

Дискография 
Purely Celtic (выпущен в мае 2008)
 Hen Wlad Fy Nhadau (Land of My Fathers — Welsh)
  (Lullaby — Welsh)
  (Ireland)
 A Lullaby (Ireland)
  (Scotland)
  (Scotland)
 Amazing Grace (England)
 Siúil A Rúin (Walk My Love — Irish Gaelic)
  (Ireland)
 My Little Welsh Home (Wales)
  (Wales)
 Danny Boy (Ireland)
 Lilium (Lily — Latin)

Celestial Echoes (выпущен в сентябре 2009)
 Dark Iniseoghan
 In a Garden so Green
 
 Twilight Fancies
 Nocturne
 
 Pie Jesu (Fauré)
 Ye Banks and Braes of Bonny Doon
 
 En Prière
 An Eriskay Love Lilta
 Ave Maria (Schubert)
 She Moved Through the Fair
 Der Nussbaum (Robert Schumann, Myrthen, Op. 25, No. 3))
 A Fairy’s Love Song
 We’ll Keep a Welcome

Lilium (выпущен в декабре 2010)
 My Little Welsh Home
 Del Cabello Más Sutil
 
 
 
 If I Were a Blackbird
 O mio babbino caro
 
 Mondnacht (Robert Schumann)
 Lilium
 You'll Never Walk Alone
 Greensleeves
 
 May It Be
 

Storybook Journey (выпущен в июне 2012)
 Cariad
 Scarborough Fair
 The Rose
 A Ei Di’r Deryn Du
 Walking in the Air
 Fields of St Etienne
 
 Siúil A Rúin
 Bring Him Home
 
 Ближе, Господь, к Тебе
 
 Caledonia
 
 Prayer
 Sora Wo Aruku (Walking in the Air in Japanese)
 Storybook Journey

Entwined (релиз ожидается в 2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шивон Оуэн 
 Канал на Youtube 

Арфисты Австралии